Зафарабад:

Районы
 
 Зафарабадский район (Таджикистан) — административный район в составе Согдийской области Республики Таджикистан.
 Зафарабадский район (Узбекистан) — административная единица в центре Джизакской области Узбекистана.

ПГТ

 Зафарабад (Бухарская область) — посёлок городского типа в Гиждуванском районе Бухарской области Республики Узбекистан.
 Зафарабад (Джизакская область) — посёлок городского типа в Зафарабадском районе Джизакской области Республики Узбекистан.
 Зафаробод — посёлок городского типа в Согдийской области Таджикистана, центр Зафарободского района.